Flesh (englisch: Fleisch) ist:
 Flesh, deutscher Titel Ring frei für die Liebe,  US-amerikanischer Film von John Ford aus dem Jahr 1932
 Flesh (1968), US-amerikanischer Film von Paul Morrissey aus dem Jahr 1968
 Flesh (Album), Musikalbum von David Gray aus dem Jahr 1994
 Flesh, deutscher Titel Der Sonnenheld und Fleisch, Roman von Philip José Farmer aus dem Jahr 1960

Siehe auch:
 Flash